– japoński łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2010), mistrz czterech kontynentów 2006, czterokrotny medalista finału cyklu Grand Prix, mistrz świata juniorów (2005). Zakończył karierę amatorską w grudniu 2013 roku.

Nobunari Oda jest potomkiem japońskiego przywódcy wojennego w czasach wojny domowej Nobunagi Ody w 17. pokoleniu. 

Wiosną 2010 roku Nobunari ożenił się z Mayu. Ich pierwszy syn, Shintaro urodził się 1 października 2010 r., zaś ich drugi syn Shinnosuke 5 stycznia 2013 r.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Japońscy łyżwiarze figurowi
Japońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007
Sportowcy związani z Takatsuki
Ludzie urodzeni w Takatsuki
Urodzeni w 1987